De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor Albanië, waar men in november 1912 dertien dagen oversloeg.

Overgangskalender
1912
Geschiedenis van Albanië